Саре́пта — многозначный термин, впервые упомянутый в Ветхом Завете как топоним.

Ливан 
 Сарепта Сидонская — упоминавшейся в Ветхом Завете несуществующий сейчас город на территории современного Ливана, место жительства Сарептинской вдовы.
 Сарептская вдова — женщина, упомянутая в Ветхом завете, приютила в своем доме пророка Илию.

Волгоград 
 Сарепта — бывшая немецкая колония, вошедшая в административную черту Волгограда в 1931 году. Передала своё название некоторым объектам Красноармейского района Волгограда, исторически связанным с бывшей колонией.
 Старая Сарепта — историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник.
 Сарепта — горчично-маслобойный завод.
 Сарепта — железнодорожный посёлок, вошедший в состав Волгограда.
 Сарепта — станция Приволжской железной дороги.
 Сарепта — локомотивное депо Приволжской железной дороги.
 Горчица сарептская — сорт горчицы, выведенный в Сарепте.

Другое 
 Сарепта — село в Абайском районе Карагандинской области Казахстана.
 Сарепта — марка моторной лодки типа тримаран, выпускалась до 1981 года.